Высший суд:
 Высший суд — высший судебный орган (суд) некоторых государств.
 «Высший суд» — советский документальный фильм, 1987 года.

См. также 
 Список высших судов по странам
 Верховный суд